Tútuix I o Abu Said Tadj al-Dawla Tutush I ibn Alp Arslan, sultà seljúcida de Síria (a Alep i nord de Síria del 1086 al 1087 i del 1094 al 1095, a Damasc de 1079 (efectiu 1080) a 1095
 Tútuix II, efímer príncep seljúcida de Damasc (1104), fill de Dukak